«Quero ser tua» (в переводе с  — Хочу быть твоей) — песня в исполнении португальской певицы Сузаны Герра, с которой она представила Португалию на конкурсе песни «Евровидение-2014».

Песня была выбрана 15 марта 2014 года на национальном отборе Португалии на «Евровидение», что позволило Сузане представить свою страну на международном конкурсе песни «Евровидение-2014», который прошёл в Копенгагене, Дания.

Список композиций

См. также 
 Португалия на конкурсе песни Евровидение 2014

Примечания 

Песни на португальском языке
Песни Португалии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2014»